

Irodalom 
 A kincses sziget – Robert Louis Stevenson kalandregénye

Színház 
 A kincses sziget - Dennis Martin, Christoph Jilo és Wolfgang Adenberg musicalje Robert Louis Stevenson azonos című regénye és élete nyomán

Filmek 
 Kincses sziget – mozifilm (1950)
 Kincses sziget – tévé-minisorozat (1977)  
 Kincses sziget – TV-film (1990)
 Kincses sziget – TV-film (2012)
 Kincses sziget – animációs TV-film

Filmek hasonló címmel 
 Kincses sziget az űrben – mini TV-filmsorozat (1987)
 A kincses sziget kalózai – mozifilm (1995)
 A kincses sziget kalózai – mozifilm (2006)
 A Kincses sziget – animációs TV-film (1996)
 A Kincses sziget – animációs TV-film (2002)

Zene 
 Kincses sziget – Kovács Kati-album (2000)